Кастин има више значења:
 Кастин (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Кастин (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Кастин (патриције)